Nacht van de Geschiedenis (Nederland), onderdeel van de Maand van de Geschiedenis
 Nacht van de Geschiedenis (Vlaanderen), jaarlijks evenement op initiatief van het Davidsfonds